Аделейд или Аделаида () може да се отнася за:

Личности 
 Аделаида Саксен-Мейнинген – британска кралица
 Аделайда Кейн (р. 1990) – австралийска актриса

Топоними 
 Аделейд – град в Австралия, столица на щата Южна Австралия
 Аделейд – град в Канада, провинция Онтарио, 
 Аделейд – град в Република Южна Африка, провинция Източен Кейп, 
 Аделейд – остров край бреговете на Антарктида, 
 Аделейд – остров в Русия, архипелага Земя на Франц Йосиф, 
 Аделейд – полуостров в Канада, провинция Нунавут, 
 Аделейд – река в Австралия, Северна територия,  (устие)

Друго 
 Аделейд – писта в едноименния град, използвана за състезания от Формула 1
 Аделейд Юнайтед (Adelaide United FC) – футболен клуб от град Аделейд, Австралия

Вижте също 
 Аделхайд
 Мари-Аделаид Бурбон-Френска
 Виктория Сакскобургготска, рождено име Виктория Аделейд Мери Луиз (1840 – 1901) – дъщеря на кралица Виктория и съпруга на императора на Прусия Фридрих III